

États-Unis
 James Gray (1944-2007), chercheur américain en informatique
 (1876-1934), mathématicien et physicien écossais
 James P. Gray (1945-), juriste et homme politique américain, membre du Parti libertarien
 James Gray (1969-), réalisateur américain

Royaume-Uni
 Hannah Snell, alias James Gray (1723-1792), anglaise devenue soldat de la Marine britannique en se travestissant en homme
James Gray (1891-1975), zoologiste britannique
 James Gray (1954-), homme politique britannique

Canada
 James Gray, directeur de la photographie canadien